Det finns flera personer med namnet Erik Sjöqvist:
 Erik Sjöqvist (arkeolog)
Erik Sjöqvist (friidrottare)